Den store bagedyst er et tv-program på DR1, hvor ti af Danmarks bedste amatørbagere kæmper om at vinde Den store bagedyst. Programmet er baseret på BBC One-programmet The Great British Bake Off fra 2010.

Første sæson af programmet havde premiere i august 2012. Siden sæson 5 i 2016 er optagelserne forgået i et telt i Clausholms slotspark. De ti deltagere er siden 2017 blevet bedømt af dommerne Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. Værten Timm Vladimir har været med i bagedysten siden sæson 3. 

I marts 2021 havde Den store juniorbagedyst premiere. De 8 deltagere er 12-15 år gamle og sæsonen varede 6 afsnit. Joakim Ingversen var vært i stedet for Timm Vladimir.

Historie 
Mellem 2012 og 2015 lagde Vinderslevholm, nær Silkeborg og Kjellerup i Midtjylland, have til Den store bagedyst. Fra 2016 har Clausholm, nær Hadsten, været lokation for bagedysten.

Første sæson bestod af seks programmer, 2., 3. og 4. sæson bestod af otte programmer, mens 5. sæson i 2016 bestod af ni programmer. I hver af sæsonens uger finder dommerne en mesterbager og en deltager sendes hjem. I 2016, 2018 og 2019 blev der dog ikke sendt en deltager hjem i første program. Til sidst bliver en deltager kåret som vinder af årets bagedyst.

I de første seks sæsoner blev programmet sendt kl. 20 om onsdagen, men i sæson 7 blev det sendt kl. 20 om lørdagen.

Dommerne 
I alt fire dommere har vurderet smagen, udseendet og niveauet af deltagernes kreationer og præstationer.

Værter 
Siden starten i 2012 har programmet haft tre forskellige værter. I den første sæson var der to værter, mens der siden sæson to i 2013 kun har været én.

Sæsonoversigt og vindere

Sæsoner

1. sæson (2012) 
Dommere: Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen. 

Værter: Peter Ingemann og Neel Rønholt.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Tredjeplads
 Mesterbager
 Vinder

2. sæson (2013) 

Dommere: Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen

Vært: Peter Ingemann.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Trak sig 
 Mesterbager
 Vinder

3. sæson (2014) 
Dommere: Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen

Vært: Timm Vladimir

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

4. sæson (2015) 
Dommere: Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen

Vært: Timm Vladimir

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

5. sæson (2016) 
Dommere: Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen. 

Vært: Timm Vladimir.

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
Snit angiver gennemsnitlig placering i de hemmelige udfordringer 
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

6. sæson (2017) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo

Vært: Timm Vladimir

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

7. sæson (2018) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo

Vært: Timm Vladimir

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

8. sæson (2019) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. 

Vært: Timm Vladimir.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

9. sæson (2020) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. 

Vært: Timm Vladimir.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

Den Store Junior Bagedyst (1. sæson) (2021) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. 

Vært: Joakim Ingversen.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbagere
 Vindere

Der blev ikke holdt en hemmelig udfordring i den første uge og finale ugen.

10. sæson (2021) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. 

Vært: Timm Vladimir.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Mesterbager
 Vinder

11. sæson (2022) 
Dommere: Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo. 

Vært: Timm Vladimir.

Deltagere

Resultater 

Nummer angiver placering i den hemmelige udfordring
 Udgået af programmet 
 Corona
 Mesterbager
 Vinder

Efter at Marc Kjær Nielsen havde trukket sig kan dommerne Katrine og Markus - én gang - i løbet at programmerne undlade at sende nogen deltagere hjem. Den brugte de i program 3.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Opskrifter fra Den store bagedyst 
 

Realityshows fra Danmark
DR-programmer
Etableret i 2012
Bagning
Madprogrammer fra Danmark